George Lyttelton kan syfta på bland andra:

* George Lyttelton, 1:e baron Lyttelton (1709–1773), engelsk politiker
 George Lyttelton, 2:e baron Lyttelton (1763–1828), engelsk politiker
 George Lyttelton, 4:e baron Lyttelton (1817–1876), engelsk politiker